Con il nome di North American Indoor Football League sono esistite due leghe di indoor football:

North American Indoor Football League, fallita nel 2005
North American Indoor Football League, fallita nel 2007